Кисельное — топоним:

Казахстан 
 Кисельное — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Кисельное — село в Терновском районе Воронежской области.
 Кисельное — деревня в Чернском районе Тульской области.